Ки́евская о́бласть (), разг. Киевщина () — область на севере Украины. Областной центр — город Киев — административно не входит в её состав. Крупнейший город — Белая Церковь, другие крупные города — Бровары, Борисполь, Ирпень, Фастов, Вишнёвое, Буча, Боярка, Обухов, Вышгород, Переяслав.

Физико-географическая характеристика 
Площадь —  км². Население — 1 722 875 человек (1 июля 2013 года), в том числе городское население — 1 066 812 человек (61,92 %), сельское — 656 063 человек (38,08 %). Центр — город Киев (не входит в состав области), столица Украины (город со специальным статусом).

География 
Расположена в среднем течении Днепра, большей частью на его правом берегу. Северная часть области находится на Полесской низменности. Восточная (левобережная) часть — на Приднепровской низменности (абсолютные высоты 100—140 м над уровнем моря в границах области). Центральная и юго-западная — на пологоволнистой Приднепровской возвышенности, изрезанной долинами рек и оврагов (до 273 м над уровнем моря).

Вся территория области относится к бассейну Днепра, являющегося важнейшей водной артерией области. В пределах области Днепр течёт на протяжении 246 км и имеет следующие крупнейшие притоки: Припять (с притоком Уж, или Уша), Тетерев, Ирпень, Стугна, Рось (правые), Десна, Трубеж, Супой (левые). Рось и Супой впадают в Днепр за границами области. В общей сложности в области насчитывается 177 рек. Озёр немного, сосредоточены они преимущественно на севере. На территории области расположена большая часть верхнего водохранилища Днепровского каскада — Киевского («Киевское море», как его часто называют (1964—1966); длина 110 км, ширина до 12 км, площадь — 922 км²; средняя глубина до 4 м (наибольшая — 14,5 м), полный объём — 3,73 тыс. км³), а также Каневское водохранилище (1978 г.). Всего в области имеется 13 водохранилищ, свыше 2000 прудов, почти 750 небольших озёр.

Грунтово-климатические условия области благоприятны для выращивания озимой пшеницы, сахарной свёклы, кукурузы, овощей и др. сельскохозяйственных культур, а также садов и ягодников. За успехи, достигнутые в развитии сельского хозяйства, Киевская область 26 февраля 1958 года награждена орденом Ленина.

Северная часть Киевской области лежит в пределах зоны смешанных лесов (Украинское Полесье; Полесская низменность, 183 м), большая часть — в лесостепи. Природная растительность северной части области представлена большими массивами хвойных и смешанных лесов (распространены леса главным образом из сосны с примесью берёзы и дуба, а также ольхи и др.), разнотравно-злаковыми лугами и заболоченными участками; южной части — широколиственными лесами (небольшие леса из дуба, граба, липы), кустарниками и лугами.

В Киевской области есть государственные хозяйства: Яготинское охотничье — водоплавающей и болотной дикой птицы; Белозерское (ныне Белоозёрский НПП, Переяслав-Хмельницкий район, Каневское водохранилище) — зайцев, косуль, диких свиней, барсуков, куниц, бобра, болотных и водоплавающих диких птиц; Сухолесское (Белоцерковский и Ракитнянский районы) — зайцев, косуль, ланей, барсуков; Днепровско-Тетеревское государственное заповедное лесоохотничье хозяйство, Залесское заповедное лесоохотничье хозяйство (ныне Залесье (национальный парк)), и др.; заказники — Жорновский, Дзвонковский, Днепровско-Деснянский (Верхнедубечанское охотничье хозяйство; Пирново), гос. заказник Жуков Хутор (близ Ворзеля); многочисленны государственные заповедные урочища. На территории области (по большей части в Полесье) водятся также: лось, волк, лисица, зайцы, белки, суслик, хомяк, полевая и лесная мышь и т. п.

Природно-заповедный фонд г. Киева и городской зелёной зоны: общегосударственного значения — заказник Лесники (1110,2 га;  «Голосеевский» (всего у которого [у последнего] на 2001 г. — 6165 га), Конча-Засповское лесничество), Романовское болото (30 га; Святошинский , окрестности г. Ирпень); местного значения — Конча-Заспа (ландшафтный — водоплавающей и болотной дикой птицы), Дачное, Жуков остров (ландшафтный, 361 га; общая пл. острова 530 га), острова Ольжин и Козачий (470 га), Берёзовый гай, Белая диброва, Рыбное (все три — Дарницкий ЛПХ), оз. Вербное (Оболонь), урочище Бобровня (о. Муромец, парк «Муромец»), Межигорское (Святошинский  ГКО «Киевзеленстрой», Межигорское лесн.); Пуща-Водицкий лесопарк (360 га; общая площадь лесного массива составляет прибл. 8 тыс. га). 
см. :Категория:Охраняемые природные территории Киевской области

Климат 
Климат умеренный континентальный, с мягкой зимой и тёплым летом. Средняя температура января на севере области −6 °C, на юго-западе −5 °C; июля соответственно +17 и +19 °C; абсолютные минимумы температур достигают −34, −36 °C; абсолютные максимумы — +39, +40 °C. Среднестатистическая годовая температура воздуха на севере области +6,5 °C, на юге +7,5 °C. Среднее годовое количество осадков около 550 мм (на севере области 600 мм, на юге — 500 мм в год), максимум — летом. Период с температурами +10 °C — свыше 155—175 дней.

История 
Историческая местность — Киевщина, в более широком смысле — Надднепрянщина.

Киевское воеводство было образовано в 1471 году в составе Великого княжества Литовского, а с 1569 года — в составе Малопольской провинции Королевства Польского. Ликвидировано в 1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой.

Киевская губерния существовала (с перерывами) с 1708 года по 1925 год.

Киевская область была образована 27 февраля 1932 года в составе УССР, в числе пяти первых областей республики. Административным центром области стал город Киев.

15 октября 1932 года из восточных районов области образована Черниговская область.

22 сентября 1937 года из западных районов области образована Житомирская область.

7 января 1954 года из южных районов области была образована Черкасская область, и Киевская область приобрела современные границы.

С 24 февраля до 2 апреля 2022 года северная часть области была оккупирована Россией в ходе вторжения России в Украину.

Население 
Численность наличного населения области на 1 января 2020 года составляет 1 781 044 человека, в том числе городского населения 1 105 383 человека, или 62,1 %, сельского — 675 661 человек, или 37,9 %.

Численность населения области по данным Государственного комитета статистики на 1 июля 2013 года составила 1 722 875 человек (что на 588 человек больше, чем 1 июня), в том числе городское население 1 066 812 человек (61,92 %), сельское 656 063 человека (38,08 %). Постоянное население 1 717 096 человек, в том числе городское население 1 055 762 человека (61,48 %), сельское 661 334 человека (38,52 %).

Около 558 тыс. человек (32 % населения области) работают в Киеве.

Динамика наличного населения Киевской области в современных границах:

 1926 — 1 931 000
 1939 — 1 716 000
 1959 — 1 719 000
 1970 — 1 834 000
 1979 — 1 924 000
 1989 — 1 940 000
 1990 — 1 947 600
 1991 — 1 946 400
 1992 — 1 937 600
 1993 — 1 927 600
 1994 — 1 927 600
 1995 — 1 911 600
 1998 — 1 885 200
 2000 — 1 861 500
 2003 — 1 808 300
 2005 — 1 778 900
 2006 — 1 763 800
 2007 — 1 751 100
 2008 — 1 737 300
 2010 — 1 721 800
 2011 — 1 717 700
 2012 — 1 719 600
 2013 — 1 722 000
 2014 — 1 725 500
 2015 — 1 729 200
 2016 — 1 732 200
 2017 — 1 734 500
 2018 — 1 754 300
 2019 — 1 767 900
 2020 — 1 781 000
 2021 — 1 788 500

Национальный состав 
По переписи населения 2001 года (всего: 1 814 280), показаны народы свыше 1 тыс. человек:
 Украинцы — 1 684 803
 Русские — 109 322
 Белорусы — 8698
 Поляки — 2846
 Армяне — 2341
 Молдаване — 1515
 Не указавшие национальность, или другие национальности — 1350
 Евреи — 1270
 Татары — 1102
 Азербайджанцы — 1033

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Киевской области — город Киев (в состав области не входит).

Область имеет два эксклава — город Славутич, окружённый территорией Черниговской области и посёлок Коцюбинское, окружённый территорией города Киева.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 7 районов:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские объединённые территориальные общины ().

Города

История деления области 
8 декабря 1966 года были образованы Богуславский, Бородянский, Володарский, Обуховский и Ракитнянский районы.

До 17 июля 2020 года Киевская область состояла из 25 районов и 11 городов областного подчинения.

Число административных единиц, местных советов и населённых пунктов области (до 17 июля 2020 года):
 районов — 25;
 населённых пунктов — 1184, в том числе:
 сельских — 1127;
 городских — 55, в том числе:
 посёлков городского типа — 30;
 городов — 25, в том числе:
 городов областного значения — 12;
 городов районного значения — 13;
 сельских советов — 606.

25 районов (до 17 июля 2020 года):

Статусы городов (до 17 июля 2020 года):

Органы власти 

Местное самоуправление в области осуществляет Киевский областной совет, исполнительную власть — областная государственная администрация. Главой области является председатель облгосадминистрации, для того, чтобы назначить председателя облгосадминистрации, требуется представление Кабинета министров которое должен подписать президент Украины.

Киевский областной совет (2006—2010).

Руководство: глава — Майбоженко В. В., Качный О. С. (с 05.2010),
заместители главы: Бондарев К. А., Качный О. С., Доротич С. И., Пиотрович Л. М., Каленик О. И., Бабенко Н. В.

Всего 120 депутатов
 Блок Юлии Тимошенко — 66 мандата
 «Наша Украина» — 16 мандатов
 Социалистическая партия Украины — 14 мандатов
 Партия Регионов — 11 мандатов
 «Блок Литвина» — 7 мандатов
 Украинский народный блок Костенко и Плюща — 6 мандатов

Киевский областной совет (с 2010).

Руководство: глава — Качный О. С., заместители главы: Павлов Ю. А., Шкырта И. И.

Киевский областной совет (с 2014).

Руководство: глава — Бабенко Н. В., заместители главы: Добрянский Я. В., Ноевой Ю. М.

Всего 148 депутатов
 Партия регионов — 97 мандатов
 Фронт Змін — 16 мандатов
 «УДАР» — 11 мандатов
 Сильная Украина — 10 мандатов
 Свобода — 5 мандатов
 Народная партия — 3 мандата
 «Справедливость» — 2 мандата
 Европейская партия Украины — 1 мандат
 Наша Украина — 1 мандат
 «Третья сила» — 1 мандат
 Социалистическая партия Украины — 1 мандат

Экономика 

По материалам Комитета статистики Украины  и Главного управления статистики в Киевской области

Промышленность 
Ускоренно развиваются отрасли, которые определяют научно-технический прогресс (машиностроение и металлообработка, в том числе приборостроение, электронная, электроэнергетика, порошковая металлургия, химия и нефтехимия), а также новые области производства — микробиологическое и картонно-бумажная. В посёлке Пролиски, на восточной окраине Киева, работает Бориспольский автобусный завод. Завод выпускает 1700 автобусов в год различных модификаций. Завод активно сотрудничает с научно-исследовательским институтом автомобилестроения «Эталон».

Курортно-рекреационные ресурсы 
Курортные ресурсы Киевской обл. наряду с мягким климатом, благоприятствующим проведению климатотерапии, составляют минеральные воды, выведенные на поверхность путём бурения. Наибольшее курортологическое значение имеют радоновые воды невысокой минерализации и различного химического состава (сульфатно-хлоридные кальциево-натриевые, гидрокарбонатные магниево-кальциевые), обнаруженные в ряде районов области — близ г. Мироновка (курортная оздоровительная местность; водолечебница в Мироновке), и в посёлке Владиславовка Мироновского района, на курорте Белая Церковь, в курортной местности Конча-Заспа. Близ г. Бровары выведены на поверхность хлоридные натриевые воды (в области — многочисленны детские оздоровительные лагеря (лагеря отдыха школьников), в том числе на базе источников — в частности «Журавочка» в Броварах).

Осуществляется розлив ряда мин. вод в бутылки в качестве столовых вод под названиями «Киевская» (гидрокарбонатная кальциево-магниевая низкой минерализации, используется преим. как столовый напиток и при нарушениях обмена веществ), «Бориспольская», «Чернобыльская» (в недалёком прошлом), «Курортная», «Березанская», а также «Оболонская» («Оболонь»), «Калипсо» («Орлан»), «София Киевская» («Росинка»), и др.
Курортно-лечебные ресурсы дополняют торфяные грязи, месторождения которых имеются на севере Киев. области (поймы рек Десна, Припять, Здвиж).

Функционируют курорты Белая Церковь, Мироновка, Боярка, Ворзель (имеется Дом творчества композиторов; бювет мин. воды), Пуща-Водица; имеется ряд курортных местностей: Конча-Заспа, Святошино, Ирпень (известен Домом творчества писателей), Буча (на ст. Буча останавливаются также некоторые пассажирские поезда дальнего следования), Клавдиево-Тарасово (в том числе (детский) лагерь близ с. Пороскотень, у Лысой Горы), Пирново (базы отдыха на Десне и Днепре (Киевском море)), Лютеж, оздоровительная местность Феофания; 34 санатория (5200 мест), в том числе 3 профсоюзных (1420 мест); 16 домов отдыха, многочисленные пансионаты и базы отдыха, принадлежащие различным учреждениям и ведомствам (Потиевка (в предместье Фастова), Плесецкое, Ковалёвка, Коцюбинское, и др. — перспективные курортные (курортно-рекреационные) местности). В Киеве имеется офис (филиал) Миргородского курорта.

Достопримечательности 
На территории Киевской области много архитектурно-исторических памятников и памятников культуры. Особенно богат ими Киев — древнейший город, центр Киевской Руси. Здесь сохранились остатки городских укреплений — Золотые ворота (XI век), Софийский собор (заложен в 1017—1037 годах) — главное общественное и культовое здание [митрополитский храм] Киевской Руси, ансамбль Киево-Печерской лавры (основана в середине XI век, с 1926 историко-культурный музей-заповедник), церкви Спаса на Берестове (1113—1125) и Кирилловская (XII век), монументальные церкви Николы Притыска (Никольско-Притиская) и Ильинская (XVII век); к XVII—XVIII векам относятся постройки преимущественно в стиле украинского барокко — ансамбли Софийского («София Киевская», основанная П. Могилой), Выдубецкого (XI—XVIII века) и Фроловского (Притиско-Никольская ул., 5) монастырей, Покровская (в Бехтеревском переулке, 15) и Андреевская церкви (1749—1753), Мариинский (1747—1755) и Кловский дворцы, Большая колокольня Киево-Печерской лавры (1745), Брама Заборовского в Киеве [урочистые (торжественные) ворота Софийского монастыря], Коллегиум (1753—1757) в Переяславе и другие.

В конце XVIII — 1-й половине XIX века в городах в стиле классицизма сооружены большие цивильные здания (торговые ряды на Базарной площади (1809—1814), склады, почтамт (ансамбль сооружений, 1825—1831), Зимний дворец (1796), дом «общественных собраний» (Дом Дворянского собрания) и здание гимназии в Белой Церкви; институт благородных девиц и университет в Киеве и другие, в сельских местностях — помещицкие дворцы с парками; создан известный дендрологический парк «Александрия» вблизи Белой Церкви (архитектор Мюффо и Доминик Ботани, а также А. Энс; имеется музей дендропарка).

В стольном граде много памятников, в том числе князю Владимиру (1853 г.), княгине Ольге (1911, восст. 1996) и Богдану Хмельницкому (1881—1888), Магдебургскому праву (1802—1808); на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (у Трапезной церкви) покоится тело П. А. Столыпина, а также (в нижней части Лавры, у ближних и дальних пещер) захоронены мощи летописца Нестора, врачевателя Агапита, инока Илии Печерского.

Интересны также современная архитектура XX века (Дворцы спорта (1958—60) и пионеров (Киевский дворец детей и юношества), аэровокзал в Борисполе; Дворец культуры «Украина» (1970, реконструирован 1997—98) и другие) и музеи Киева — Украинский дом (выставочный центр, дворец искусств), исторический, украинского изобразительного искусства (национальный художественный музей), западного и восточного искусства (музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко), истории медицины (улица Б. Хмельницкого, 37), музей-аптека, народной архитектуры и быта (Пирогово, 150 га; 1969) и другие (всего более 15 музеев).

В Переяславе-Хмельницком раскопками открыты остатки зданий XI—XII веков (епископский дворец, храм Михаила и другие), сохранились Михайловская церковь (1646—1666, воздвигнута на развалинах Михайловского храма (1090)) и ансамбль Вознесенского монастыря (1695—1700); имеются музеи — исторический, мемориальный украинского философа, поэта и педагога XVIII века Г. С. Сковороды, народной архитектуры и быта (порядка 20 музеев); музей краеведческий имеется также в Белой Церкви (с 1924).

В Белой Церкви функционирует областной драматический театр имени П. К. Саксаганского (1933); дом органной и камерной музыки. В одном из старейших русских городов Василькове — собор св. Антония и Феодосия (1756—1758 годов) и Николаевская церковь (1792). В Фастове — музей пива.

Археологическими раскопками (первая половина XX века) в Вышгороде открыты детинец и ремесленно-торговый посад «Ольжин град», где выявлены часть старинной улицы с остатками наземных и полуземляных жилищ металлообделочных и гончарных мастерских, остатки укреплений, орудия труда, посуда, украшения, фундамент Борисоглебской церкви и другие находки, принадлежащие к X—XIII векам (древнерусское городище IX—XIII веков). В окрестностях Вышгорода существовал Межигорский Спасо-Преображенский монастырь (988—1930-е).

Вблизи с. Триполье выявлены поселения (стоянки) каменного века, близ с. Трахтемирова — городище скифского периода; в регионе Борисполя, в селе Софиевка, — Софиевский могильник (позднего этапа трипольской культуры) и другие.

На Киевщине существовал специфический народный иконописный стиль, сформированный под влиянием старой иконописной традиции Киево-Печерской лавры. Святые изображались на темно-пурпурноми либо чёрном фоне в убранстве тёмных тонов с тёмно-синими, тёмно-зелёными или даже черними нимбами, очерченными точечным пунктирным белым контуром. Коллекция домашних икон Киевщины является частью экспозиции Музея украинской домашней иконы в историко-культурном комплексе «Замок Радомысль».

Известные люди

В области родились 
 Вовченко, Иван Антонович (1905—1976) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1943 год).
 Козловский, Иван Семёнович (1900—1993) — певец, народный артист СССР (1940).
 Короленко, Иосиф Федосеевич (1902—1978) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии (1944 год).
 Сердюк, Александр Иванович (1900—1988) — актёр, режиссёр театра и кино, народный артист СССР (1951).
 Сидоренко, Пётр Иванович (1907—1985) — советский военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии. Герой Советского Союза.
 Малышко, Андрей Самойлович (1912—1970) — советский украинский писатель и переводчик.

Награды 
 Орден Ленина (1958).

См. также 
 Главы Киевской области
 Киевская губерния
 Киевское воеводство

Примечания

Литература 
 , там же см. схему «Основные памятки и памятные места Киевской области» на стр. 130.

Ссылки 

 Официальный веб-сайт Киевской областной администрации 
 

 
Области, образованные в 1932 году